U 116 bezeichnet:
 ein nie fertiggestelltes U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg, siehe SM U 116
 ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, siehe U 116 (Kriegsmarine)

Abkürzung